Il Gibraltar Open 2021 è il sedicesimo evento professionistico della stagione 2020-2021 di snooker, il tredicesimo Ranking, e la sesta edizione di questo torneo, che si è disputato dal 1° al 7 marzo 2021, presso la Marshall Arena di Milton Keynes, in Inghilterra.

Il torneo è stato vinto da Judd Trump, il quale ha battuto in finale Jack Lisowski per 4-0. L'inglese si è aggiudicato così il suo secondo Gibraltar Open, il suo quarto evento della BetVictor European Series (il secondo in stagione) ed il suo 22º titolo Ranking in carriera, eguagliando a questa quota Mark Williams. Si tratta del quinto successo stagionale di Trump, mentre per Lisowski è arrivata la sesta sconfitta in una finale di una competizione professionistica e della terza di questa annata contro Trump su tre disputate. 

Judd Trump ha conquistato la seconda edizione della BetVictor European Series, ottenendo il bonus di £, confermando il trionfo della stagione precedente. L'inglese ha ottenuto la matematica certezza grazie all'eliminazione di Mark Selby ai sedicesimi di finale, per mano di Chris Wakelin.

Il campione in carica era Judd Trump, il quale ha confermato il titolo.

Montepremi 
 Vincitore: £
 Finalista: £
 Semifinalisti: £
 Quarti di finale: £
 Ottavi di finale: £
 Sedicesimi di finale: £
 Trentaduesimi di finale: £
 Miglior break della competizione: £

Vigilia 
A seguito della pandemia di COVID-19, il World Snooker Tour si è visto costretto a cancellare e posticipare eventi nel calendario. Così come tutti gli altri tornei stagionali (eccetto il Welsh Open), il Gibraltar Open si gioca alla Marshall Arena di Milton Keynes, in Inghilterra; non disputandosi a Gibilterra, questo torneo ha quindi cambiato il suo formato per la prima volta nella sua storia; sono, infatti, stati allungati i giorni di gioco (da tre a sette) ed eliminati tutti i turni preliminari per i giocatori dilettanti.

Il 1º settembre 2020 il World Snooker Tour ha assegnato una wild-card di due stagioni al sette volte campione del mondo Stephen Hendry, ritiratosi dalle competizioni dopo il Campionato mondiale 2012. Tuttavia, da quel momento il giocatore scozzese non ha partecipato a nessun evento, dando forfait alla WST Pro Series a seguito di un'iniziale adesione. Hendry ha poi comunicato di non essere riuscito ad iscriversi per il Welsh Open, dichiarando che la causa di ciò era legata ad un guasto nel sistema, mentre il 17 febbraio 2021 è riuscito a perfezionare la sua partecipazione al Gibraltar Open, che diventa dunque il suo primo torneo professionistico disputato dopo 8 anni e 10 mesi di assenza dal Main Tour.

Il Gibraltar Open assegna il sesto ed ultimo trofeo stagionale della BetVictor European Series 2020-2021.

Il vincitore di questo evento ha il diritto di partecipare al Champion of Champions 2021.

Prima dell'inizio di questa competizione, hanno dato forfait Ronnie O'Sullivan, John Higgins, Stephen Maguire, Graeme Dott, Kurt Maflin, Michael Holt, Mei Xiwen, Marco Fu, Bai Langning, Amine Amiri, Alex Borg e Steve Mifsud, i quali vengono sostituiti dai dilettanti Michael White, Brian Ochoiski, Paul Davison, Leo Fernandez, Jamie Curtis-Barrett, Kuldesh Johal, Oliver Brown, Daniel Womersley, John Astley, Hamim Hussain, Haydon Pinhey e Dylan Emery.

Analisi per la BetVictor European Series 2020-2021 

Classifica all'inizio di questo torneo

Solo questi tre giocatori possono ancora vincere la seconda edizione della BetVictor European Series.

Judd Trump può laurearsi campione se:

 vince il torneo
 perde in finale 
 perde in semifinale e Selby viene eliminato ai quarti
 perde ai quarti e Selby viene eliminato in semifinale
 perde agli ottavi e Selby viene eliminato in semifinale
 perde ai sedicesimi e Selby viene eliminato in semifinale
 perde ai trentaduesimi e Selby viene eliminato in semifinale
 perde ai sessantaquattresimi e Selby viene eliminato in semifinale

Mark Selby può laurearsi campione se:

 vince il torneo
 perde in finale e Trump viene eliminato in semifinale

Jordan Brown può laurearsi campione se:

 vince il torneo, Trump viene eliminato in semifinale e Selby viene eliminato ai quarti

Fase a eliminazione diretta

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Fase finale

Century breaks 
Durante il corso del torneo sono stati realizzati 80 century breaks.

Note

Voci correlate 
 Gibraltar Open
 BetVictor European Series 2020-2021
 Stagione 2020-2021 di snooker

2021
BetVictor European Series 2020-2021
Competizioni sportive a Milton Keynes
Snooker in Inghilterra